Algarve Cup 1999 var en fotbollsturneringen för damlandslag. Det var den sjätte upplagan av turneringen och spelades mellan den 14 och 20 mars 1999 i Algarve, Portugal. Vann gjorde Kina efter vinst mot USA med 2–1 i finalen. Kina vann turneringen för första gången, och finalvinsten innebar även Kinas första vinst mot USA sedan 1993.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Skytteligan

4 mål: Tiffeny Milbrett (USA)

3 mål: Jin Yan (Kina)

2 mål: Lene Jensen (Danmark), Julie Murray (Australien), Pu Wei (Kina), Su Wen (Kina), Liu Ying (Kina)

Källor

Fotnoter

Externa länkar
6th Algarve Cup 1999

1999 i Portugal
1999
Fotbollsåret 1999